Färggöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Färggöl, sjö i Västerviks kommun,  (5,99 ha)
Färggölen, Småland, sjö i Hultsfreds kommun, 
Färggölen, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn